Maplewood (Minnesota)
Maplewood (Missouri)
Maplewood (Nova Jérsei)
Maplewood Park

Desambiguações de topônimos